Betty Jean Ward é uma atriz e dubladora norte-americana que dublou a persongem Velma Dinkley do desenho animado Scooby-Doo.

Atores dos Estados Unidos
Dubladores dos Estados Unidos